Miss Catastrophe (There's Always a Woman) est un film réalisé par Alexander Hall (1938) ;
 Miss Catastrophe  est un film de Dimitri Kirsanoff (1957) ;
 Miss Catastrophe est un roman de Corinne De Vailly (1993)

Homonymie de titre